Soyka – Stanisław Sojka, muzyk
 Piotr Soyka – okrętowiec i przedsiębiorca